

Geografia
 Autry – comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne

Persone
 Adrian Autry – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Alan Autry – ex giocatore di football americano, attore e politico statunitense
 Denico Autry – giocatore di football americano statunitense
 Gene Autry – attore e cantante statunitense